Jméno Záboří nese více obcí:
 Záboří (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Záboří (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Záboří – tvrz v této vesnici
 Záboří nad Labem – obec v okrese Kutná Hora
 Záboří (Polsko) (Zaborze) – obec v polské části Těšínská

…nebo částí obcí:

 Záboří (Kly) – část obce Kly v okrese Mělník
 Záboří (Proseč) – část obce Proseč v okrese Chrudim
 Záboří (Protivín) – část města Protivín v okrese Písek
 Záboří (Vítězná) – část obce Vítězná v okrese Trutnov
 Nové Záboří – část obce Vítězná v okrese Trutnov

Externí odkazy